Ostravice může být:

 Ostravice (řeka) – řeka v Moravskoslezském kraji. Vzniká soutokem Bílé a Černé Ostravice.
 1. Ostravice (okres Frýdek-Místek) – obec v okrese Frýdek-Místek
 Ostravice (nádraží) – železniční nádraží
 Ostravice (báseň) – báseň Petra Bezruče

Související články 
 Bílá Ostravice – zdrojnice Ostravice
 Černá Ostravice – zdrojnice Ostravice

Externí odkazy